Монта́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Монтажная улица — улица в Краснодаре.
 Монтажная улица — улица в Москве.
 Монтажная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Монтажная улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Монтажная улица — улица в Днепре.